Unity 3D puede referirse a:
Unity (software), motor de videojuegos multiplataforma; o
Unity (entorno de escritorio), usado en Ubuntu y en otras distribuciones de Linux.